De samenstelling van de Eerste Kamer der Staten-Generaal 1904-1907 biedt een overzicht van de Eerste Kamerleden in de periode tussen de verkiezingen van 1904 en de verkiezingen van 1907. De zittingsperiode ging in op 20 september 1904 en liep af op 16 september 1907.

Er waren toen 50 Eerste Kamerleden, verkozen door de Provinciale Staten van de 11 provincies die Nederland toen telde. Eerste Kamerleden werden verkozen voor een termijn van negen jaar, om de drie jaar werd een derde van de Eerste Kamer hernieuwd.

Gekozen bij de Eerste Kamerverkiezingen van 1904

Algemeene Bond van RK-kiesverenigingen (18 zetels)
Arnoldus Hyacinthus Maria van Berckel
Jean Gustave Stanislas Bevers
Jacob Willem van den Biesen
Henricus Paulus Cornelis Bosch van Drakestein
Joseph Servatius Hubertus Brouwers
Petrus van der Does de Willebois
Pieter von Fisenne
Theodorus Everhardus Franciscus Heerkens
Alphonsus Maria Josephus Ernestus Antonius van Lamsweerde
Willem Merkelbach
Alphonse Hilaire Joseph Hubert Michiels van Kessenich
Willem Prinzen
Frederic Joseph Maria Anton Reekers
Louis Regout
Alphons Sassen
Petrus Jacobus Franciscus Vermeulen
Walther Simon Joseph van Waterschoot van der Gracht
Emilius Henricus Josephus Maria van Zinnicq Bergmann

Liberalen (12 zetels)
Jan Breebaart Kzn.
Herman Frederik Bultman
Rembertus Pieter Dojes
Gustaaf van der Feltz
Melchert de Jong
Herman Jacob Kist
Dirk Laan
Frederik Salomon van Nierop
Jan Evert Scholten
Wilco Julius van Welderen Rengers
Derk Knol Welt
Jan Jacob Willinge

ARP (8 zetels)
Maurits van Asch van Wijck
Herman Franssen
Karel van Heeckeren van Kell
Pieter Cornelis 't Hooft
Willem Hovy
Simon van Velzen
Hendrik Waller
Jan Woltjer

Vrije liberalen (7 zetels)
Petrus Johannes van Beyma
Samuel van Houten
Wilhelmus Frederik van Leeuwen
Eduard Nicolaas Rahusen
Jacob Sickenga
Dirk Willem Stork
Sjoerd Vening Meinesz

CHP (5 zetels)
Karel Antonie Godin de Beaufort
Jacob Petrus Havelaar
Constantijn Willem van Limburg Stirum
Jan Elias Nicolaas Schimmelpenninck van der Oye
Jan Dirk van Wassenaer van Rosande

Bijzonderheden
 Bij de Eerste Kamerverkiezingen van 1904 werd de volledige Eerste Kamer hernieuwd.

Tussentijdse mutaties

1905
 7 april: Dirk Laan (liberalen) overleed. De Provinciale Staten van Noord-Holland kozen Jan Adriaan Laan als zijn opvolger, hij werd op 29 mei dat jaar geïnstalleerd.
 30 augustus: Constantijn Willem van Limburg Stirum (CHP) overleed. De Provinciale Staten van Gelderland kozen Æneas Mackay (onafhankelijk antirevolutionair) als zijn opvolger, maar die weigerde te zetelen. Vervolgens werd Constant Maurits Ernst van Löben Sels (ARP) tot Eerste Kamerlid verkozen, waarna hij op 6 december dat jaar werd geïnstalleerd.

1906
 1 november: Constant Maurits Ernst van Löben Sels (ARP) nam ontslag vanwege zijn bevordering tot generaal-majoor. Hij werd door de Provinciale Staten van Gelderland herkozen en op 5 december dat jaar opnieuw geïnstalleerd.

1907
 19 februari: Herman Frederik Bultman (liberalen) overleed. De Provinciale Staten van Noord-Holland kozen Henri Staal als zijn opvolger, hij werd op 10 mei dat jaar geïnstalleerd.
 27 mei: Jan Jacob Willinge (liberalen) nam ontslag vanwege zijn benoeming tot lid van de Raad van State. De Provinciale Staten van Drenthe kozen Egbertus Pelinck als zijn opvolger, hij werd op 10 juli dat jaar geïnstalleerd.
 24 juni: Arnoldus Hyacinthus Maria van Berckel (Algemeene Bond der RK-kiesverenigingen) vertrok uit de Eerste Kamer. De Provinciale Staten van Gelderland kozen Willem Henricus Jacobus Theodorus van Basten Batenburg als zijn opvolger, hij werd tijdens deze zittingsperiode niet meer geïnstalleerd.

1904-1907
Nederlandse politiek in 1904
Nederlandse politiek in 1907